Anaxibia (dier), een geslacht van spinnen
 Anaxibia (mythologie), een der Atreïden